Le Magohamoth est un animal fabuleux du monde imaginaire de Troy de la race des Ghomos nommé M'otha. Il apparait dans les séries de bande dessinée : Lanfeust de Troy, Lanfeust des étoiles et Les Conquérants de Troy. C'est un animal originaire de la planète Troy qui servit de relais de magie pour les expériences des Princes Marchands de Meirrion.

Lanfeust le rencontre tout d'abord lorsque le pouvoir absolu lui est conféré, puis lorsqu'il doit faire "passer" Thanos par le Magohamoth pour qu'il soit lui aussi indépendant de l'épée au pommeau d'ivoire des Or-Azur, et par la suite quand il remonte le temps accidentellement, dans Lanfeust des Étoiles, où il rencontre en même temps Qäm.

Le rôle du Magohamoth
Son origine sera élucidée dans Les Buveurs de mondes (tome 4 du cycle Lanfeust des Étoiles). Il est la source des pouvoirs magiques des protagonistes (par exemple geler un liquide, comme le fait Cixi, ou fondre le métal, comme Lanfeust). Cependant, pour utiliser le flux d'énergie magique il y a besoin de relais : un relais technologique (une tour) dans la série Les Conquérants de Troy, ou des relais humains avec la présence de sages ayant étudié à Eckmül.

Le pommeau de l'épée du Chevalier Or-Azur, qui confère à Lanfeust et Thanos le pouvoir absolu est sculpté dans un morceau d'ivoire de cet animal.

Origine du nom 
« Magohamoth » est composé de “mago”, une appellation possible pour parler d'un magicien, et de “hamoth”, qui signifie indignation (et cela fait penser au mot mammouth également).
“Hamoth” est également une anagramme de Motha (ou bien du verlan ?), le Ghomo qui absorbe la magie de Lanfeust dans Les Buveurs de monde.

Notes et références

Créature imaginaire de la bande dessinée
Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction